Der grüne Heinrich (boek), roman uit 1855
 Der grüne Heinrich (film), verfilming van de roman uit 1993